Андре́й Кузьми́н:
 Кузьмин, Андрей Альбертович (род. 1959) — депутат Государственной думы VII созыва.
 Кузьмин, Андрей Иванович (ок. 1700—1744) — судостроитель, мастер шлюпочного и ботового дела.
 Кузьмин, Андрей Илларионович (1880—1920) — прапорщик, революционер, «президент» Красноярской республики, и. о. начальника Петроградского военного округа.
 Кузьмин, Андрей Михайлович (1901 — после 1960) — директор совхоза в Сталинградской области, Герой Социалистического Труда.
 Кузьмин, Андрей Николаевич (род. 1969) — российский художник, живописец, поэт, участник выставок группы «Колдовские художники».
 Кузьмин, Андрей Петрович (род. 1933) — депутат Верховного Совета СССР VII созыва.
 Кузьмин, Андрей Эдуардович (род. 1981) — российский хоккеист.